Il doppio del torneo di tennis Schönbusch Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Florencia Molinero e Stephanie Vogt che hanno battuto in finale Malou Ejdesgaard e Réka-Luca Jani 6-3, 7-63.

Teste di serie 

 Florencia Molinero /  Stephanie Vogt (Campionesse)
 Malou Ejdesgaard /  Réka-Luca Jani (finale)

 Elica Kostova /  Anastasija Pivovarova (quarti di finale)
 Jana Čepelová /  Anna Karolína Schmiedlová (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schönbusch Open 2012